БК „Спартак МВР“ е български баскетболен клуб от град София. Създаден е като баскетболна секция на спортно дружество „Спартак“ (София) през 1950. Съществува самостоятелно като ведомствен отбор на МВР до 22 януари 1969 г., когато се обединява с Левски София под името ДФС Левски Спартак.

Отборът на „полицаите“ е възстановен през 1992 и впоследствие през 2002 г., когато основен спонсор става застрахователна компания „Евроинс“. Клубът прави мащабна селекция и участва един сезон в евротурнирите за Купата на ФИБА.

След като компанията „Евроинс“ се оттегля от отбора, той отново минава под шапката на МВР. „Спартак“ играе мачовете си в зала „Триадица“, която е с капацитет от 1500 места.

Капитан на отбора е Ивайло Василев.

Успехи-мъже 
 Шампион (4): 1954, 1956, 1960, 1962
 Купа на България (3): 1951, 1967, 1968

Настоящ състав

Външни препратки 
 Статистика за отбора на pop.bg 

Спартак МВР
Спартак МВР